Zaplana je lahko:

 Zaplana - naselje v Občini Logatec
 Zaplana - naselje v Občini Vrhnika

Naselja v Sloveniji